Приз Барса — главный приз для четырёхлетних рысаков орловской породы. Соревнования за эту награду также неофициально именуют «орловским Дерби». Название своё приз получил в честь серого жеребца по кличке Барс I, ставшего родоначальником породы орловский рысак.

Приз разыгрывался с 1899 года, и первоначально состязания являлись открытым для рысаков всех пород. Но когда выяснилось преимущество на беговой дорожке американских и помесных рысаков, было предложено ради сохранения орловской породы проводить для орловских рысаков закрытые соревнования на этот приз, в которых выявлялись бы лучшие представители породы среди четырёхлеток. И с 1923 года в соревнованиях на эту награду участвуют только лучшие орловские рысаки-четырёхлетки. «Барс» — один из самых престижных призов для орловского рысака вообще, а для четырёхлетних — главный приз. Победители и призёры таких состязаний, как правило, имеют очень успешную карьеру в будущем, а также становятся отличными производителями в орловской породе. Орловского рысака, удостоенного этого приза, конники называют «барсистом». Среди обладателей «Барса» — такие выдающиеся рысаки, как Улов, Квадрат, Морской Прибой, Пион и Кипр — лошади, сыгравшие огромную роль в прогрессе и развитии орловской породы. Некоторые из победителей соревнований на Приз Барса сумели затем выиграть и Дерби — это такие знаменитые орловские рысаки, как Квадрат, Былая Мечта, Кавычка, а также Кипр — последний на сегодня орловец, на равных соревновавшийся с лучшими американскими и русскими рысаками. Для наездников Приз Барса как один из главных стартов сезона является также очень престижным и желанным. Рекордсменами по числу выигранных за карьеру призов Барса являются наездники Эспер Родзевич и Александр Сорокин. Они выигрывали этот приз по шесть раз. В руках Родзевича рысаки трижды выигрывали этот приз с новым рекордом. Единственная женщина-наездник, побеждавшая в Призе Барса, — Алла Матвеева, выигравшая его на жеребце Пепле в 2007 году. 

Рекордистом соревнований на Приза Барса на 2022 год является жеребец Манускрипт — 2 мин 00,9 с. это же время является одновременно и абсолютным всероссийским рекордом для орловских жеребцов 4 лет. В 2020 году кобыла Козырная, показав время 2.02,2 с., установила новый всероссийский рекорд для орловских кобыл 4 лет.  Самое большое количество обладателей приза Барса дал Хреновской конный завод. Примечательно, что этот приз лишь 13 раз выигрывали кобылы. Причём временной интервал между победами кобыл Зея и Флористика составил ровно 50 лет.

Условия проведения Приза Барса 
Приз Барса является одним из главных традиционных призов бегового сезона и разыгрывается на каждом беговом ипподроме России и Украины. Главный приз, называемый «Всероссийским призом Барса», в России разыгрывается на Центральном Московском ипподроме в середине июля. Главный приз Барса на Украине разыгрывается на Киевском ипподроме. В розыгрыше принимают участие резвейшие жеребцы и кобылы четырёх лет орловской породы. С 2020 года на Центральном Московском ипподроме лошади, желающие попасть в число участников приза Барса, должны за две недели до приза стартовать в полуфиналах, по итогам которых набирается десятка лучших лошадей, имеющих право претендовать на победу в главном призе своей жизни. Сам Приз Барса проводится в два гита, каждый из которых имеет дистанцию 1600 м. Участие в обоих гитах необязательно: тренер имеет право снять свою лошадь со второго гита, если сочтёт её выступление в первом гите достаточным для победы либо поймёт, что лошадь во втором гите улучшить результат уже не сможет. Победитель и призёры определяются по наилучшей резвости, показанной в любом из гитов.

Победители

Примечания 

 * В 2016 году приз фактически выиграла кобыла Моя Память (Пепел - Медиана), но ее наездника и завод лишили трофея из-за допинг-пробы, через 4 месяца после розыгрыша (на основании протокола судейской коллегии ЦМИ от 28 ноября 2016 г. № 68, по результатам исследования проб «А» и «В», отобранных у кобылы «Моя Память», принадлежащей ОАО «Хреновской конный завод» (мастер-наездник  Бурулев В.В.). http://www.mkz1.ru/press/1018/
 ** В 2017 году победу в борьбе за Приз Барса разделили Монгол, сын рекордиста и железного ипподромного бойца Лотоса и Карт-Бланш, выходец из знаменитого маточного семейства Кадетки и резвого жеребца Бересклета (также выигравшего «Барса» в 2006 году). Примечательно, что, как и в 2016-м, основную интригу розыгрыша приза сделали питомцы Хреновского к/з (Монгол, Бобровский р-н Воронежской обл.) и Московского к/з (Карт-Бланш, Одинцовский р-н МО).
 Приз Барса неофициально называют орловским Дерби.
  
 рысак
 орловский рысак
 Большой Всероссийский приз (Дерби)
 русский рысак
 Рысистые бега

Соревнования по конному спорту
Конный спорт в России